Anuraphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Del Guercio 1907. Anuraphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Anuraphis